AAK est un code qui peut désigner :
 .

AAK est un sigle, qui peut désigner :
 Alliance pour l'avenir du Kosovo (en ), un parti politique albanais.

aak ou a-ak est un nom qui peut désigner  :
 aak, le nom de plusieurs types de bateaux fluviaux néerlandais ;
 a-ak, une musique de cour coréenne, inspirée du Yayue chinois.